Retroflex klusil kan syfta på:

 Tonlös retroflex klusil –  ett konsonant språkljud 
 Tonande retroflex klusil –  ett konsonant språkljud

Se även
 Retroflex konsonant
 Klusil